

Astronomia 
 Phe – abbreviazione della costellazionex della Fenice

Chimica 
 Phe  – Abbreviazione dell'α-amminoacido Fenilalanina

Codici 
 PHE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Hedland (Western Australia) (Australia)